Time Lapse (album), een live-album uit 1991 van de Britse gitarist Steve Hackett
 Time Lapse (2001), een Amerikaanse direct-naar-dvd-thriller uit 2001
 Time Lapse (2014), een Amerikaanse sciencefictionthriller uit 2014